O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2009/2010 foi a 20.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sporting Clube de Portugal conquistou o seu 9.º título.

Tabela classificativa

Nota: Jornada 16: O jogo CA Mogadouro — GRC Onze Unidos foi suspenso devido a incidentes entre os jogadores no campo, tendo sido perdido para ambos os clubes (0-3)

Tabela desclassificativa

Eliminatórias

a) 15/05 AD Fundão-SL Benfica, 4-4, (7-8) g.p.

b) 15/05 Alpendorada-Sporting CP, 2-2, (4-2) g.p.

c) 05/06 Sporting CP-Instituto D. João V, 4-3 a.p.

d) 19/06 SL Benfica-Sporting CP, 4-4, (3-5) g.p.

e) 20/06 SL Benfica-Sporting CP, 3-5 a.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2009 em Portugal
Futsal de 2010 em Portugal